Plonski oder Płoński ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Plonski (1802–1880), deutscher General der Infanterie
 Michał Płoński (1778–1812), polnischer Maler und Grafiker 

Siehe auch:
 Powiat Płoński, Powiat in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Płońsk, Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen